Procés Bessemer, primer procés industrial amb una despesa assumible per la producció en massa d'acer a partir d'arrabio.
 Bessemer (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 Henry Bessemer (Charlton, Hertfordshire, 1813 - Londres, 1898), enginyer i inventor anglès.